Монсе́льг, Монсельґ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 500 км на південь від Парижа, 155 км на південний захід від Ліона, 55 км на південний захід від Прива.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт мерії муніципалітету Монсельг 
 Монсельг на сайті французького Національного інституту географії
 Монсельг на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Монсельг на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ардеш

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ардеш